Любимовский сельский совет (укр. Любимівська сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Любимовский сельский совет — входит в состав Днепровского района Днепропетровской области.
 Любимовский сельский совет — входит в состав Андрушёвского района Житомирской области.
 Любимовский сельский совет — входит в состав Вольнянского района Запорожской области.
 Любимовский сельский совет — входит в состав Гуляйпольского района Запорожской области.
 Любимовский сельский совет — входит в состав Михайловского района Запорожской области.
 Любимовский сельский совет — входит в состав Вышгородского района Киевской области.
 Любимовский сельский совет — входит в состав Ивановского района Херсонской области.
 Любимовский сельский совет — входит в состав Нововоронцовского района Херсонской области.